Con Quattro Strade si possono indicare diversi toponimi italiani.

Geografia

Frazioni 
 Quattro Strade, frazione di Bientina in provincia di Pisa.
 Quattro Strade, frazione di Lastra a Signa in provincia di Firenze.
 Quattro Strade, frazione di Montevecchia in provincia di Lecco.
 Quattro Strade, frazione di Orbetello in provincia di Grosseto.

Località 
 Quattro Strade, località di Casciana Terme Lari in provincia di Pisa.
 Quattro Strade, località di Miglianico in provincia di Chieti.
 Quattro Strade, località di Paderno del Grappa in provincia di Treviso.
 Quattro Strade, località di Patrica in provincia di Frosinone.
Quattro Strade, località del comune di Messina